Luis Ramos, attore
Luis Ramos, canoista
Luis Ramos, calciatore nato nel 1939
Luis Ramos, calciatore nato nel 1966
Luis Arcángel Ramos Colón, calciatore nato nel 1985
Luis Alberto Ramos, calciatore